Csehország
 Květná, település a Svitavyi járásban
 Květná, Krajková településrésze a Sokolovi járásban
 Květná, Luková településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Květná, Strání településrésze az Uherské Hradiště-i járásban